VHA ist eine Abkürzung für:
 Volvo Halifax Assembly, siehe Volvo Canada
 Visual History Archive

vha steht für:
 Viertelhektar, Flächenmaß, das seit dem späten 19. Jahrhundert im Deutschen Reich einem Morgen entsprach

Abkürzung